Grollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grollmann (1911–1999), deutscher Orgelbauer
 Gabriele Grollmann-Mock (* 1959), deutsche Kommunalbeamtin (parteilos) und Bürgermeisterin der Stadt Schwelm
 Stephan Grosse-Grollmann (* 1956), deutscher Filmemacher und ehrenamtlicher Stadtrat in Nürnberg